Lesław Podkański – polski mechanik i polityk
 Zdzisław Podkański – polski polityk i urzędnik